Punk pode referir-se a:
Cultura punk - um movimento cultural

Em música:
Punk rock - um estilo de música punk

Em televisão:
Punk'd - uma série de televisão
Punky Brewster - uma personagem de série de televisão

Desambiguação